Гіппократ:

 Гіппократ — давньогрецький лікар, «батько медицини»
 Гіппократ Хіоський — давньогрецький математик, попередник Евкліда
 Гіппократ — тиран Гели в 498—491 до н. е.
 Гіппократ — тиран Сиракуз з 214 до 212 року до н. е.
 Медичний загін швидкого реагування «Гіппократ» — українська громадська організація.